La denominación de Real Fábrica de Paños puede hacer referencia a las diferentes manufacturas reales instaladas bajo el auspicio de la Casa Real, y dedicadas a la fabricación de textiles:

 Real Fábrica de Paños, fundada en el municipio de Alcoy (Alicante) en 1800;

 Real Fábrica de Paños, fundada en el municipio de Brihuega (Guadalajara) en 1750;

 Real Fábrica de Paños, fundada en el municipio de Ezcaray (La Rioja) en 1752;

 Real Fábrica de Paños, fundada en la ciudad de Guadalajara en 1719;

 Real Fábrica de Paños, fundada en el municipio de San Fernando de Henares (Madrid) en 1746; o

 Real Fábrica de Paños, fundada en la ciudad de Segovia en 1763.